Gigasporaceae är en familj av svampar. Gigasporaceae ingår i ordningen Diversisporales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Gigasporaceae